Redington ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Redington (Arizona)
 Redington (Nebraska)
 Redington (Pennsylvania)
 Redington Beach (Florida)
 Redington Shores (Florida)

Redington ist der Familienname folgender Personen:
 Asa Redington (1789–1874), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Sonstiges:
 Mount Redington, Berg im Franklin County, Maine